Grashorn ist der Familienname der folgenden Personen:

 Burkhard Grashorn (1940–2017), deutscher Architekt und Hochschullehrer
 Elsa Grashorn (1888–1973), finnische Schriftstellerin 
 Manon Grashorn (* 1950), deutsche Malerin, Grafikerin, Schriftstellerin und ehemalige Bühnenbildnerin
 Rashmi Grashorn (* 1988), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)

Siehe auch:

 Grashorn (Geltow), Halbinsel an der Havel in Geltow in Brandenburg